Тиа́ра — разновидность украшения для головы, похожая на диадему, надевается в особенно торжественных случаях — невестой на свадьбе или дебютанткой на светском балу.
 Тиара — российская группа, исполняющая Heavy/Thrash metal.
 Тиара — река в Южной Америке.
 Папская тиара — головной убор.
 Армянская тиара — символ монархической власти правителей из династии Арташесидов в Древней Армении.